

Anno 
 745 o 745 a.C.

Codici 
 745 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Glasgow, nella Contea di Howard (Missouri), degli USA

Matematica 
 745 – numero